Islands in the Stream (boek), een boek van Ernest Hemingway uit 1970
 Islands in the Stream (film), een film uit 1977 gebaseerd op dit boek
 Islands in the Stream (lied), een lied van Kenny Rogers en Dolly Parton uit 1983